Sundance este un cuvânt compus din limba engleză, sun, soare și dance, dans, care se poate referi la 

 Sundance, Utah, o stațiune de ski din statul american Utah
 Sun Dance, Dansul soarelui, ceremonie a multor populații native nord-americane
 Sundance, Long Island

Film  

 [The] Sundance Film Festival, Festivalul de film Sundance, ținut anual în Utah
 [The] Sundance Channel, rețea independentă de filme din Statele Unite
 [The] Sundance Institute, centru creativ artistic aflat în Munţii Wasatch din statul Utah, care permite studierea și producerea filmelor de către creatori de film independenți

Locuri 

 Sundance, Manitoba, o localitate moartă (ghost town) din provincia Manitoba, Canada.
 Sundance, Wyoming, oraș care este sediul comitatului Comitatul Crook, locul de unde provine numele personajului The Sundance Kid.
 Sundance, Calgary, un cartier din Calgary, provincia Alberta, Canada

Oameni 

 Sundance Head, cântăreț american și participant la concursul American Idol
 Harry Longabaugh, cunoscut sub numele de Sundance Kid

Nume comerciale 

 Sundance Vacations (cunoscut, de asemenea și ca "Travel Advantage Network"), agenție de turism, care oferă adesea sume de $ 1.000 sau £ 1.200, la întâmplare, pentru utilizatori de Internet, dar care este considerată o înșelătorie de mulți
 Sun dance Vacations (ortografiere alternativă pentru Sundance Vacations
 Sundance Cinemas, rețea de săli de cinema specializată în prezentarea de filme documentare, independente și realizate în afara Statelor Unite
 Sundance (generic cigarettes) is a private label brand of cigarettes produced by a subsidiary of R. J. Reynolds for Kroger.
 Plymouth Sundance, autovehicul realizat Chrysler Corporation între anii 1987 și 1994

Altele  

 Unul din cei doi porci, numiți Tamworth Two, care au scăpat dintr-un abator și au creat o senzație în media din Anglia în 1998
 Sundance, un joc de tipul arcade realizat de Cinematronics în 1979
 Sundance, vas de tip charter operat de compania Capital Pleasure Boats pe râul Tamisa

Nume proprii